Hormizd (ou Hormuzd), est un prénom d'origine persane. Les grecs l'écrivaient Hormisdatès francisé en Hormisdas. Plusieurs rois ont porté ce nom.

Antiquité

Sassanides 
 , empereur sassanide de 272 à 273.
 Hormizd, prince sassanide. Neveu du précédent.
 Hormizd, prince sassanide. Cousin du précédent. Neveu d'.
 , empereur sassanide de 302 à 309. Cousin du précédent. Neveu d'.
 Hormizd, prince sassanide. Fils du précédent.
 , empereur sassanide de 457 à 459.
 , empereur sassanide de 579 à 590.
 , empereur sassanide en 593.
 , empereur sassanide de 632 à 633.

Pape 
 Hormisdas, pape de 514 à 523.

Époque contemporaine 
 Hormizd Rassam (1826-1910), assyriologue.